Ткибульский муниципалитет (  t’qibulis municipʼalitʼetʼi) — муниципалитет в Грузии, входящий в состав края Имеретия. Находится на западе Грузии, на территории исторической области Имеретия. Административный центр — Ткибули.

Население 
По состоянию на 1 января 2018 года численность населения муниципалитета составила 19 348 жителей, на 1 января 2014 года — 29,5 тыс. жителей.

Согласно переписи 2002 года население района (муниципалитета) составило 31 132 чел. По оценке на 1 января 2008 года — 30,2 тыс. чел.

Административное деление 
Территория муниципалитета разделена на 10 сакребуло:
 1 городское (kalakis) сакребуло:
 0 поселковых (dabis) сакребуло:
 7 общинных (temis) сакребуло:
 2 деревенских (soplis) сакребуло:

Список населённых пунктов 
В состав муниципалитета входит 47 населённых пунктов, в том числе 1 город.
 Ткибули ()
 Анториа ()
 Ахалдаба ()
 Ахалсопели ()
 Бзиаури ()
 Боботи ()
 Буети ()
 Гадагма-Цкалцитела ()
 Гадмогма-Цкалцитела ()
 Гелати ()
 Гурна ()
 Дабадзвели ()
 Джвариса ()
 Джониа ()
 Дзировани ()
 Дзмуиси ()
 Дзукнури ()
 Зеда-Чкепи ()
 Зедубани ()
 Иванеули ()
 Кведа-Чкепи ()
 Кисорети ()
 Китхиджи ()
 Кока ()
 Кореети ()
 Курсеби ()
 Лапети ()
 Лашиа ()
 Легва ()
 Лекерети ()
 Мандикори ()
 Моцамета ()
 Мухура ()
 Набослеви ()
 Надзва ()
 Оджола ()
 Орпири ()
 Охомира ()
 Самтредиа (село) ()
 Сацире ()
 Сочхети ()
 Хорчана ()
 Хресили ()
 Цихиа ()
 Цкнори ()
 Цуцхвати ()
 Шукери ()

Примечания 

Муниципалитеты Грузии
Имеретия